Midgard est le monde des hommes dans la mythologie nordique
 Midgard est aussi un jeu de rôle
 Midgard est l'un des trois royaumes du jeu Dark Age of Camelot